True to Self — второй студийный альбом певца Брайсона Тиллера, выпущенный 26 мая 2017 года на RCA Records. Диск сразу дебютировал на первом месте американского хит-парада Billboard 200.

История 
17 января 2017 года Тиллер сообщил, что работает над новым вторым своим альбомом, названным True to Self. Он также дал позднее интервью журналу Rolling Stone, сказав что альбом почти готов, а продюсером его назвал коллегу по имени Nes.
11 мая 2017 года он сообщил о предполагаемом выходе альбома на 23 мая и о том, что позже будут три изданы сингла: «Honey», «Somethin Tells Me» и «Get Mine»; последний с участием американского рэпера Young Thug. 23 мая Тиллер опубликовал в Инстаграме полный трек-лист нового альбома.

Коммерческий успех 
В США альбом дебютировал под номером 1 в Billboard 200 с продажами 107,000 эквивалентных альбомных единиц за первую неделю (включая 47,000 истинных альбомных продаж). Диск стал первым в карьере Тиллера альбомом на позиции № 1 в США.

Список композиций

Чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы RCA Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Хип-хоп-альбомы
Альбомы, спродюсированные WondaGurl
Альбомы, спродюсированные Illmind
Альбомы, спродюсированные Фрэнком Дюксом